Мэ́ттью Сент-Па́трик (; 17 марта 1968, Филадельфия, Пенсильвания, США) — американский  и .

Биография и карьера 
Мэттью Сент-Патрик родился 17 марта 1968 года в Филадельфии (штат Пенсильвания, США), где и вырос. Отец Сент-Патрика, Кертис, был продавцом-предпринимателем, а мать, Бренда, учительницей начальных классов. У него есть два брата и сестра. Был членом команды гонщиков при Средней школе в Олни, но окончил Шотландскую школу для детей ветеранов в , штат Пенсильвания, в 1986 году, последнюю оставшуюся школу для детей военных ветеранов в Соединённых Штатах.

После окончания средней школы он жил в Нью-Йорке, а затем, в течение восьми лет, в Чикаго, где работал продавцом в доставке Coca-Cola, UPS, мебельного магазина и Union Pacific Railroad.

В 1994 году Сент-Патрик переехал в Лос-Анджелес, чтобы начать актёрскую карьеру. В Лос-Анджелесе он сначала работал персональным тренером, затем, в 1996 году, присоединился к труппе The West Coast Theatre. Сыграв с тех пор десятки ролей в театре, кино и на телевидении, остаётся наиболее известным по роли Кита Чарльза в культовом телесериале HBO «Клиент всегда мёртв» (2001—2005), за которую стал лауреатом и номинантом нескольких премий.

У Сент-Патрика есть сын Томми (род. 1995).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
Киноактёры США